Атари је америчка компанија у већинском власништву француске компаније Infogames Entertainment SA, и синоним је за рачунарске, конзолне и аркадне игре и рачунаре.

Производи

Компјутери које је креирао Атари 
 Понг (неколико верзија)
 Аtari 400 – 1979.
 Atari 800 – 1979.
 Atari 600 – 1982.
 Atari 1450 XLD – 1982.
 Atari 1200 XL – 1982.
 Atari 1400 XL – 1983.
 Atari 2600
 Atari 520 ST – 1985.
 Atari 800XE – 1985.
 Atari 65XEP – 1985.
 Atari 65 – 1985.
 Atari 130 ST - 260 ST – 1985.
 Atari PC – 1987.
 Atari MEGA ST – 1987.
 Atari 4160 Ste – 1988.
 Atari 5200
 Atari 7800
 Atari Lynx
 Atari Jaguar
 Atari Stacy – 1989.
 Atari Portfolio – 1989.
 Atari 520 – 1990.
 Atari ST BOOK – 1990.
 Atari TT 030 – 1990.
 Atari Stylus – 1991.
 Atari FX-1 Sparrow – 1991.
 Atari MEGA STe – 1991.
 Atari MEGA STE пословна линија
 Atari Falcon 030 – 1992.
 Atari Falcon 030 MicroBox – 1993.
 Atari Transputer Workstation

Конзоле 
 Atari 2600 – 1977.
 Atari Game Brain – 1978.
 Atari Cosmos – 1978.
 Atari 5200 – 1982.
 Atari 7800 – 1986.
 Atari XEGS – 1987.
 Atari Lynx – 1989.
 Atari Panther – Није издато
 Atari Jaguar – 1993.
 Atari Jaguar CD – 1995.
 Atari Flashback – 2004.
 AtariVCS – 2018.

Тренутни 
 Alone in the Dark
 Boiling Point: Road to Hell
 Backyard Sports
 Driver
 RollerCoaster Tycoon 3
 Test Drive
 Unreal Tournament

Рефренце

Спољашње везе 

 Званичан веб-сајт
 Кориснички портал
 
 Враћа се гејминг гигант из 80-их (Б92, 22. јануар 2022)

Силицијумска долина